Докучаево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Докучаево — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Докучаево — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Докучаево — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Докучаево — деревня в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Докучаево — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Докучаево — микрорайон в городе Барнауле.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория
 Докучаево — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Докучаево — село в Устиновском районе Кировоградской области.